Een ander woord voor slaapliedje
 Wiegelied (Weinberg), een compositie van Mieczysław Weinberg uit 1935
 Wiegelied (3JS), een lied van 3JS uit 2007